Philippe Gilbert peut désigner :
 Salvador Moreno Fernández (1886-1966), militaire espagnol devenu ministre de la Marine pendant l'Espagne franquiste ;
 Salvador Moreno Hernández (1991-), coureur cycliste colombien ;
 Salvador Moreno Manzano (1916-1999), compositeur, historien de l'art et peintre mexicain.